Felix Bryk (1882 - 1957), un écrivain suédois,
 Greg Bryk (né en 1972), un acteur canadien.